Chiesa dei Santi Vittore e Corona - edificio religioso a Voltago Agordino in Veneto
 Chiesa dei Santi Vittore e Corona a San Vittore, frazione di  Colognola ai Colli
 Chiesa dei Santi Vittore e Corona a Grazzano Badoglio
 Chiesa dei Santi Vittore e Corona  a Tonadico, frazione di Primiero San Martino di Castrozza
 Basilica santuario dei Santi Vittore e Corona  a Feltre

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Corona (disambigua)